Kami est un mot pouvant signifier :

Noms communs japonais 
 , notamment les divinités shintoïstes ;
 on emploie souvent le mot kami suivi du suffixe  qui est une marque de respect, notamment pour désigner Dieu.

Toponymes japonais 
 la  dans la préfecture de Kōchi ;
 le  dans la préfecture de Miyagi, où l'on trouve le  ;
 le bourg de Kami dans la préfecture de Hyōgo.

Afrique de l'Est 
 les Kami, une population de Tanzanie

Bolivie 
 Kami (Bolivie) est un petit village au centre de la  Bolivie pas très loin de Cochabamba.

Culture populaire 
 Kami et Kami 2 sont des jeux vidéo sortis respectivement en 2013 et en 2017.
 Kami est une maison d'édition française spécialisée dans les mangas.
 Les Amatsu-Kami sont des divinités de l'Univers Marvel inspirés des divinités shintoïstes
 Dans l'univers de Rokugan, les Kami sont les divinités du panthéon humain et les fondateurs des clans majeurs de l'Empire d’Émeraude.

Voir aussi 
 
 , littéralement « vent divin » qui aurait sauvé le Japon d'invasions mongoles en 1274 et 1281.

Homonymie de toponyme